Comet (slovensko komet) je lahko:
 HMS Comet, ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice
 De Havilland DH.88 Comet, letalo
 De Havilland DH.106 Comet, letalo
 Comet, britanski tank iz 2. svetovne vojne
 Comet, slovensko podjetje za izdelavo umetnih brusov in predelavo nekovin